Outstanding peut faire référence à :
 Outstanding, un succès du groupe The Gap Band de 1983,
et aussi :
 Most Outstanding Player,